Meet the Wife – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Southern California Production Company
Meet the Wife – cortometraggio del 1921 diretto da Herman C. Raymaker
Meet the Wife – cortometraggio del 1929 diretto da Bryan Foy
Meet the Wife – film del 1931 diretto da Leslie Pearce